Damernas individuella mångkamp i gymnastik vid olympiska sommarspelen 1988 avgjordes den 19-23 september i Olympic Gymnastics Arena.

Medaljörer

Resultat

Final

Referenser